Novokrivoixeïno (en rus: Новокривошеино) és un poble de la província de Tomsk, a Rússia, que el 2015 tenia 557 habitants.

Pobles de la província de Tomsk